Staatsakt steht für

eine rechtswirksame Handlung eines Staatsorgans, siehe Hoheitsakt.
eine feierliche Veranstaltung, die aus besonderen Anlässen vom Staat vorgenommen wird, siehe Staatsakt (Veranstaltung)
 ein Berliner Musiklabel, siehe Staatsakt (Label)